Hamelin steht für:

 Hamelin, eine französische Gemeinde
 Groupe Hamelin, ein französischer Konzern von Papierwaren und Büroartikeln
 Hameln in Niedersachsen, unter anderem auf englisch

Hamelin steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:

 Charles Hamelin (* 1984), kanadischer Shorttracker
 Charles Richard-Hamelin (* 1989), kanadischer Pianist
 Claude Hamelin (* 1952), kanadischer Geistlicher, Bischof von Saint-Jean-Longueuil
 Emanuel Hamelin, französischer Baron, Teilnehmer an der Baudin-Expedition von 1801
 Ferdinand Alphonse Hamelin (1796–1864), Admiral
 François Hamelin (* 1986), kanadischer Shorttracker und Bruder von Charles Hamelin
 Jacques Félix Emmanuel Hamelin (1768–1839), französischer Admiral
 Jean-Guy Hamelin (1925–2018) kanadischer Geistlicher, Bischof von Rouyn-Noranda
 Louis-Edmond Hamelin (1923–2020), kanadischer Geograph und Sprachforscher
 Marc-André Hamelin (* 1961), kanadischer Pianist und Komponist
 Octave Hamelin (1856–1907), französischer Philosoph

Siehe auch:
 Hamlin